A la Catalunya estricta
 Puig de Sant Miquel (Rubió), cim del terme municipal de Rubió, a la comarca de l'Anoia
 Puig de Sant Miquel (Vallfogona de Ripollès), cim del terme municipal de Vallfogona de Ripollès. a la comarca del Ripollès
 Puig de la Costa de Sant Miquel, antic volcà del terme municipal de Santa Pau, a la comarca de la Garrotxa
 Puig de Sant Miquel (Garraf), cim de la comarca del Garraf.

 A la Catalunya del Nord
 Puig de Sant Miquel (Costoja), muntanya del terme comunal de Costoja, a la comarca del Vallespir.

 A Mallorca
 Puig de Sant Miquel (Montuïri), cim al terme de Montuïri
 Puig de Sant Miquel (Campanet), cim del municipi de Campanet
 Puig de Sant Miquel (Alaró), cim del municipi d'Alaró.

 Al País Valencià
 Puig de Sant Miquel (Llíria), cim del municipi de Llíria

Pàgines de desambiguació
Pàgines de desambiguació de geografia